Челны — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Челны — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Челны — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Челны — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

 Набережные Челны — город в Республике Татарстан России.
 Верхние Челны — село в Нижнекамском районе Татарстана
 
 
 Красные Челны — бывшее село, находилось на территории современного города Набережные Челны.

Другое 
 «Челны» — команда по хоккею с шайбой из Набережных Челнов.
 «Челны-ТВ» («Чаллы-ТВ») — закамский телеканал Набережных Челнов.
 «Челны ЛТД» — еженедельная городская газета, издававшаяся в городе Набережные Челны.

См. также 
 Челн
 Челна
 КАМАЗ-Чаллы